

Patronyme  

 Bill Conaty (né en 1973), un joueur américain de football américain ;
 Rich Conaty (1954-2016), un animateur de radio américain ;
 Roisin Conaty (né en 1926), actrice anglaise ;
 Thomas James Conaty (1847-1915), un évêque catholique américain ;
Patronyme anglais